Lucius Caecilius Metellus ist der Name folgender Personen:

 Lucius Caecilius Metellus (Konsul 251 v. Chr.) († 221 v. Chr.), römischer Konsul 251 und 247 v. Chr.
 Lucius Caecilius Metellus (Konsul 68 v. Chr.) († 68 v. Chr.), römischer Konsul
 Lucius Caecilius Metellus Calvus, römischer Konsul 142 v. Chr.
 Lucius Caecilius Metellus Delmaticus (~160 v. Chr.–103 v. Chr.), römischer Konsul 119 v. Chr.
 Lucius Caecilius Metellus Denter, römischer Konsul 284 v. Chr.
 Lucius Caecilius Metellus Diadematus, römischer Konsul 117 v. Chr., Zensor 115 v. Chr.